Mezőség, magyarok lakta tájegység Romániában, az egykori Magyar Királyság területén
Borsodi Mezőség, tájegység Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Moldvai Mezőség, tájegység Romániában, Bákó környékén